Томоя Кано (; род.  в Осаке, Япония) — японский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду «Gunma–Grifin Racing». Многократный призёр чемпионата Японии в индивидуальной гонке.

Достижения 

 1999
Чемпионат Японии
3-й  Индивидуальная гонка
 2001
2-й Тур Кореи
2-й Тур Хоккайдо
7-й Тур Японии
Чемпионат мира "B"
3-й  — групповая гонка
 2002
Чемпионат Японии
2-й  Индивидуальная гонка
2-й Тур Хоккайдо
 2003
2-й Тур Хоккайдо
 2004
5-й Тур Японии
10-й Кубок Японии
 2005
Чемпионат Японии
3-й  Индивидуальная гонка
4-й Тур Хоккайдо
6-й Тур Японии
 2006
1-й  Тур Кумано
4-й Тур Японии
 2007
Чемпионат Японии
3-й  Индивидуальная гонка
7-й Тур Восточной Явы
7-й Тур Хоккайдо
8-й Тур Японии
 2008
Чемпионат Японии
3-й  Индивидуальная гонка
7-й Тур Восточной Явы
 2010
8-й Тур Японии
8-й Тур Мартиники
8-й Тур Хоккайдо
9-й Тур Кумано
 2011
6-й Тур Мартиники
 2013
9-й Тур Восточной Явы

Ссылки 
Кано, Томоя на FirstCycling 

Велогонщики Японии